The Lion's Mate – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
The Lion's Mate – cortometraggio del 1925 diretto da Bertram Bracken